Derco puede hacer referencia a:

 Derco (empresa química), empresa de químicos española.
 Derco (empresa automotriz), empresa automotriz de origen chileno.